Кимильтейское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Зиминском районе Иркутской области России. 

Административный центр — село Кимильтей.

История 
Образовано в 2004 году. В июне 2022 года в Кимильтейское сельское поселение было включено упразднённое Буринское муниципальное образование.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 2775 человек, в том числе 1358 мужчин и 1417 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 8 населённых пунктов:

 Исчезнувшие населённые пункты
 Копылова заимка
 Кяхта (в составе села Баргадай)
 Обуздино (в составе села Баргадай) 
 Талый Ключ
 Улус 2-й
 Медведевский (Медвежка)
 Крюковский (Крюково)
 Мостовой
 Курликовский (Курлик)
 Минский (Минск)
 Качегир
 Смуглый
 Сборный

Примечания 

Муниципальные образования Зиминского района
Сельские поселения Иркутской области